Katajasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Katajasaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Katajasaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Katajasaaret (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar